De Pittsburgh Steelers (of simpelweg de Steelers) is een professioneel American footballteam uit Pittsburgh, Pennsylvania. Ze komen uit in de noorddivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).

Het team is opgericht door Art Rooney in 1933 onder de naam Pittsburgh Pirates en is het oudste team van de AFC. In 1941 werd de naam veranderd in Pittsburgh Steelers om het beeld van de stad met zijn prominente staalindustrie te profileren.

De Steelers hebben ook rivalen.
De Cleveland Browns, Baltimore Ravens en de Cincinnati Bengals.
Ook hebben ze rivaliteit met de Philadelphia Eagles, ze ontmoeten elkaar in het reguliere seizoen maar 1 keer in de 4 jaar, maar ook tijdens de NFL Playoffs.
Met de New England Patriots hebben ze sinds 2001 een rivaliteit toen de "Cinderella" een wedstrijd won na een goed seizoen van de Steelers.
Met de Oakland Raiders hadden ze de  heftigste rivaliteit van de jaren 70, toen de Steelers in een play-off match de Raiders versloegen en het jaar daarop de rollen zich omdraaiden.
Met de Dallas Cowboys hebben ze al een rivaliteit sinds de eerste wedstrijd van de Cowboys (tegen de Steelers) toen de Steelers wonnen met 35–28.
Ook ontmoetten de twee teams elkaar drie maal in een Superbowl, namelijk in 1976, 1979 en in 1996.
De Steelers wonnen de eerste twee wedstrijden, bij de laatste trok Dallas aan het langste eind.

De Steelers hebben acht keer in de finale om de Super Bowl gespeeld. Zes keer (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008) trokken ze daarin aan het langste eind. Daarmee zijn de Steelers samen met de New England Patriots de enige ploegen in de NFL-geschiedenis met zoveel superbowloverwinningen.

Stadions 
De Steelers spelen in stadion Heinz Field, wat de opvolger is van het Three Rivers Stadium, dat de Steelers sinds 2001 niet meer gebruiken.
Daarvoor hebben ze gespeeld in het Pitt Stadium en Forbes Field.

Resultaten

Erelijst 
Super Bowls (6)
 1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008

AFC-titels (8)
 1974, 1975, 1978, 1979, 1995, 2005, 2008, 2010

Divisie-titels (24)
 1972, 1974–1979, 1983, 1984, 1992, 1994–1997, 2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2010, 2014, 2016, 2017, 2020

Deelnames play-offs (32)
 1947, 1972–1979, 1982–1984, 1989, 1992–1997, 2001, 2002, 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011, 2014–2017, 2020

Externe link 
 Officiële website

National Football League
Amerikaanse American footballclub
Sport in Pittsburgh